Финал Кубка Англии 2005 года — 124-й финал Кубка Англии по футболу, главного кубкового футбольного турнира в Англии. Матч прошёл 21 мая 2005 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе; в нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». После завершения основного и дополнительного времени со счётом 0:0, команды пробили серию послематчевых пенальти, в которой победу одержал «Арсенал» со счётом 5:4.

Статистика матча

Статистика матча

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Финал Кубка Англии по футболу 2005 на BBC 

2005
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2005
Кубок Англии 2005
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 21 мая
Май 2005 года
2005 год в Уэльсе